Wödl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wödl (1934–1941), österreichisches Opfer des Kinder-Euthanasieprogramms des NS-Regimes
 Harro Wödl (1927–1977), österreichischer Segelflieger und Inhaber mehrerer Streckenrekorde